Microplaninae ist eine Unterfamilie der Landplanarien.

Merkmale 
Die Unterfamilie Microplaninae wurde im Jahr 1988 von Ogren und Kawakatsu für Landplanarien definiert. Ihr gehören Landplanarien mit einer kurzen, zylindrischen Körperform, einem stumpfen Vorderende, kleinen Augen und einer schwachen Muskulatur unterhalb des Epithels an. Der männliche Fortpflanzungsapparat ist oftmals kompliziert aufgebaut und weist einen gut entwickelten Penis auf. Der Aufbau des weiblichen Geschlechtsapparats variiert innerhalb der Unterfamilie, teilweise mit und teilweise ohne Samenbeutel, in dem Spermien aufbewahrt werden, bei manchen mit einer Verbindung zum Intestinum.

Ursprünglich wurde aufgrund morphologischer Ähnlichkeiten vermutet, dass es sich um ein Schwestertaxon zur Unterfamilie Rhynchodeminae handelt. Neuere phylogenetische Untersuchungen zeigten jedoch, dass die beiden Unterfamilien nicht so nah verwandt sind.

Gattungen 
Es sind acht Gattungen in der Unterfamilie Microplaninae bekannt:
Amblyplana Graff, 1896
Diporodemus Hyman, 1938
Geobenazzia Minelli, 1974
Incapora Du Bois-Reymond Marcus, 1953
Microplana Vejdowsky, 1890
Othelosoma Grey, 1869
Pseudartiocotylus Ikeda, 1911
Statomicroplana Kawakatsu, Froehlich, Jones, Ogren & Sasaki, 2003

Systematik 
Stammbaum der Unterfamilien der Landplanarien gemäß Álvarez-Presas et al., 2008. Es muss beachtet werden, dass Spathula und Romankenkius zur Familie Dugesiidae gehören:

Weblinks 

 Microplaninae auf World Register of Marine Species (WoRMS) (abgerufen am 15. Dezember 2020)

Einzelnachweise 

Turbellaria
Strudelwürmer